Rożniaty ist der Name folgender polnischer Orte:
 Rożniaty (Padew Narodowa), Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gmina Padew Narodowa
 Rożniaty (Kruszwica) (Rozniati), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gmina Kruszwica